Embouchure peut désigner :
 l'embouchure, l'endroit où un cours d'eau se jette dans une étendue d'eau ;
 l'embouchure, la pièce d'un instrument à vent sur laquelle le musicien pose ses lèvres ;
 l'embouchure, la partie du mors qui entre dans la bouche du cheval.